Sinda, nom antic d'Anapa
 Dinastia Sinda, dinastia local feudatària dels txalukies de Kalyani, d'origen Naga (nació) , que governava al segle XI a Bhogavati, que hauria perdut els dominis davant els Rattes de Saundatti